Streichquartett Nr. 4 steht für:

 Streichquartett Nr. 4 (Tanejew) von Sergei Tanejew (1898/1899)
 Streichquartett Nr. 4 (Schostakowitsch) von Dmitri Schostakowitsch (1949)

Siehe auch:
 4. Streichquartett (Beethoven) von Ludwig van Beethoven (1799)